

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Xavier de La Douespe du Fougerais, (1804-1874), avocat, journaliste et homme politique français ;
 Benjamin-François Dufougerais la Douespe, (1766-1821), homme politique français ;
 Daniel François de La Douespe du Fougerais, (1729-1794), officier des armées vendéennes ;
 Louis Victor de Ladouespe, (1779-1850), homme politique français.

Homonymie de patronyme